Бренн — имя или титул нескольких галльских вождей.

 Бренн (III век до н. э.)
 Бренн (IV век до н. э.)